Чукозеро — пресноводное озеро на территории Куганаволокского сельского поселения Пудожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,1 км², площадь водосборного бассейна — 21,7 км². Располагается на высоте 159 метров над уровнем моря.

Котловина ледникового происхождения.

Форма озера продолговатая: оно более чем на три километра вытянуто с северо-запада с юго-запада на северо-восток. Берега преимущественно заболоченные.

Озеро видимых поверхностных стоков не имеет, однако относится к бассейну реки Новгуды, притока реки Илексы, впадающей в Водлозеро.

Ближе к юго-восточному берегу Чукозера расположен один небольшой остров без названия.

Рыба: щука, плотва, окунь, лещ.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100311102000019282.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Илексы (реки, впадающей в Водлозеро)
Озёра Пудожского района
Озёра России без поверхностного стока